Saline County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Saline County (Arkansas)
 Saline County (Illinois)
 Saline County (Kansas)
 Saline County (Missouri)
 Saline County (Nebraska)